R54 peut faire référence à :
 La phrase de risque : « Toxique pour la flore», sur les étiquettes des produits chimiques ; 
 Ring belge R54, ceinture périphérique de La Louvière ;
 Sénilité, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres